Kindscher ist der Familienname folgender Personen:

Andreas Kindscher († 1541), 8. Abt der Reichsabtei Ochsenhausen
Franz Kindscher (1824–1905), deutscher Lehrer, Archivar und Historiker
Louis Kindscher (1800–1875), deutscher Organist und Komponist